Casta hace referencia a varios artículos:

Clases sociales
Casta, manera particular de estratificación social
Casta, cada una de las clases sociales que establece el hinduismo.
Casta, división racial de la población colonial, durante el período colonial español hasta el s.XIX.
Castas en la Nueva España, discusión de este fenómeno en el arte de la Nueva España (y el Perú).
Nobleza o Casta, sistema de linajes que formaban clases cerradas durante la Edad Media.
Casta divina, término peyorativo para referirse a la clase social dominante en México a principios del .
Casta sacerdotal, un grupo social estrictamente dedicado al servicio religioso en diversas religiones.
Guerra de castas, guerra civil ocurrida en Yucatán, México, entre 1847 y 1902.

Biología
Casta, en los insectos sociales (como las hormigas y las abejas), son los miembros de la especie que cumplen diferentes funciones dentro de la comunidad.
Casta del toro de lidia, o toro bravo.

Otros
Expresión del Casticismo, postura cultural e ideológica.
Laetitia Casta (n. 1978), actriz, modelo y directora cinematográfica francesa.
Casta Diva, un aria de la ópera Norma, de Vicenzo Bellini.
Casta Álvarez (1776-1846), guerrillera española.
San Pedro de Casta, una localidad cercana a Lima (Perú).
Casta divina (ensayo histórico), libro de los escritores mexicanos Dulce María Sauri y José Luis Sierra sobre la Casta Divina, en Yucatán, México.
Casta, un grupo de música español